Tour de l'Avenir 2019 var den 56. udgave af det franske landevejscykelløb, også kendt som ungdommens Tour de France. Løbet foregik i perioden 15. til 25. august 2019. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2019 og var klassificeret som 2.Ncup. Den samlede vinder af løbet blev norske Tobias Foss.

Ryttere og hold

Danske ryttere
Andreas Kron
Morten Hulgaard
Mathias Norsgaard
Andreas Stokbro
Jacob Hindsgaul
Johan Price-Pejtersen

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

10. etape

Resultater

Samlede stilling

Eksterne henvisninger 
 
 

2019
UCI Europe Tour 2019